Владимир Рязанкин:
 Рязанкин, Владимир Николаевич — главный конструктор и заместитель директора НИИСчетмаш. 
 Рязанкин, Владимир Петрович — начальник сектора государственного производственного объединения «Коломенский завод», Лауреат государственной премии Российской Федерации.